Carrousel steht für
Carrousel (Band)
Quartier du Carrousel, Paris

Siehe auch:
Carousel
Karussell (Begriffsklärung)